Соревнования в толкании ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 11 и 12 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Квалификация

Финал 

PB — лучший результат в карьере

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Толкание ядра (женщины)
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике